Енсино Гранде има више значења:

 Енсино Гранде, Лазаро Карденас (Санто Доминго Тонала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Енсино Гранде (Сан Андрес Тенехапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику